Чемпіонат Угорщини з футболу 1945—1946 — 43-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Уйпешт.

Учасники

Попередній раунд

Східна група

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Західна група

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Фінальний раунд

Чемпіонська група

Турнірна таблиця

Результати

Група на виліт

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1945-46
Угорщина
Угорщина
1945 в угорському спорті
1946 в угорському спорті